Есун Тимур-хан (умер в 1342 году) — чингизид-чагатаид, сын Эбугэн-Оглана, хан Чагатайского улуса (1336—1342).

Правление 
Есун Тимур-хан правил между правящими меньше года Дженкши-ханом и Мухаммадом Пуладом. Правил 4 года, запомнился веротерпимостью к монголам-язычникам и христианам. В частности, оказал хороший приём католическим миссионерам.

Литература 
 Бартольд В. В., Сочинения. т. 2 часть 1. М., 1963
 Филлипс Э. Д., Монголы Основатели империи Великих ханов, род Джагатая в Средней Азии

Чагатаиды
Персоналии:Чагатайский улус